

Sigle 
 Partido Nacional – partito politico cileno
 Partido Nacional – partito politico uruguayano
 Partit Nazzjonalista – partito politico maltese
 Polo nord
 Pressione nominale

Codici 
 PN – codice vettore IATA di Pan American World Airways
 PN – codice ISO 3166-1 alpha-2 delle Isole Pitcairn
 PN – codice ISO 3166-2:CV della Contea di Porto Novo (Capo Verde)
 PN – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Pordenone (Italia)
 PN – codice ISO 3166-2:LT della contea di Panevėžys (Lituania)

Informatica 
 .pn – dominio di primo livello delle Isole Pitcairn

Mineralogia 
 Pn – abbreviazione di pentlandite

Sport 
 PN – nelle statistiche di vari sport, primato nazionale

Marina Mercantile 
 pn. – Primo nostromo

Unità di misura 
 pN – simbolo del piconewton
 PN – simbolo del petanewton
 PN – unità di misura dei pancali

Altro 
 PN – targa automobilistica di Pordenone (Italia)
 PN – targa automobilistica di Grevena (Grecia)
 PN – targa automobilistica di Konin (Polonia)
 PN – vecchia targa automobilistica di Plzeň città (Repubblica Ceca)
 PN – targa automobilistica di Paraćin (Serbia)
 PN – targa automobilistica di Pieštany (Slovacchia)

Note